Snajper – strzelec wyborowy
 Snajper – gra komputerowa wydana także pod tytułem Sniper: Path of Vengeance (niepowiązana z poniższą serią gier Sniper)
 Sniper – grupa muzyczna
 Snajper – film amerykański z 1993 roku
 Snajper – film hongkoński z 2009 roku
 Snajper – film rosyjski z 2010 roku
 Snajper – film amerykański z 2014 roku

Zobacz też

Gry komputerowe 
 Seria gier Sniper
 Snajper: Sztuka zwyciężania wydana także pod tytułem Sniper: Art of Victory
 Sniper: Ghost Warrior
 Sniper: Ghost Warrior 2
 Sniper Elite (niepowiązana z powyższą serią gier Sniper)

Filmy 
 Snajper. Broń odwetu

Inne 
 John Allen Muhammad – snajper z Waszyngtonu
 Strzelec wyborowy (ujednoznacznienie)